Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Монгаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна